James Gascoyne-Cecil kan syfta på:

 James Gascoyne-Cecil, 2:e markis av Salisbury (1791–1868), engelsk konservativ politiker
 James Gascoyne-Cecil, 4:e markis av Salisbury (1861–1947), engelsk konservativ politiker

Se även 

 James Cecil